Banket (gebak) - De benaming voor fijner bereid gebak.
 Banket (maaltijd) - Een grote (feest)maaltijd.
 Banket (vesting) - Een vakterm in de vestingbouwkunde.
 Banket (Zimbabwe) - Een plaats in Zimbabwe.